Aktau (kazakiska: Ақтау, Aqtaw; ryska: Актау, Aktau) är en hamnstad och huvudort i provinsen Mangghystaw i sydvästra Kazakstan. Staden ligger vid kusten till Kaspiska havet och beräknas ha 182 799 invånare (2009). Före 1992 var den känd som Sjevtjenko (ryska: Шевченко).

Historia
Aktau grundades i hemlighet 1961 efter att det visat sig finnas urantillgångar i området. 1963 öppnades bosättningen och erhöll status som stad under namnet Sjevtjenko, efter den ukrainske poeten Taras Sjevtjenko som en gång förvisades till detta avlägsna område av politiska skäl. 1991, efter Sovjetunionens fall, ändrades stadens namn till Aktau. En kärnkraftverksstation togs i drift 1973, och stängdes 1999. Förutom för framställning av plutonium användes denna för att förse staden med energi och för att avsalta vatten från Kaspiska havet för att tillgodose stadens behov av färskvatten.

Arkitektur 
Aktau är byggd efter ett ganska strikt mönster och är indelad i block, eller kvarter, med raka gator. Gatorna har inga namn och alla adresser i Aktau består av tre nummer, kvartersnummer, husnummer och lägenhetsnummer. Planer finns på att bygga ett nytt stadsområde som avsevärt kommer att utöka stadens yta. 

En märklighet i staden är den fyr som uppförts på taket till ett bostadshus.

Kommunikationer och transporter
Det finns en internationell flygplats, en järnvägsstation och en utvecklad hamn. Inom staden är bussar och taxi de huvudsakliga medlen för allmän transport.

Sport 
 FK Kaspij Aktau (professionell fotbollsklubb)
 Stadion Zjastar (Žastar) (kapacitet: 3 000)

Referenser

 
Orter i Mangghystaw
Orter grundade 1961

tt:Актау (Баймак районы)